Иван Илич може да се отнася за:
 Иван Илич, австрийски философ (1926-2002);
 Иван Илич, американски пианист от сръбски произход (р. 1978);
 Смъртта на Иван Илич, повест от Лев Толстой.